Supremo Tribunale della Quarantia – uno dei massimi organi costituzionali dell'antica Repubblica di Venezia.
Consiglio dei Quaranta – organo costituzionale del Comune di Treviso